Polesinesi – abitanti di Polesine Parmense
Polesinesi – abitanti di Polesine con Gibello